Вагнер, Иоганн:
 Вагнер, Иоганн Александр (1730—1809) — немецкий придворный скульптор.
 Вагнер, Иоганн Андреас (1797—1861) — немецкий палеонтолог, зоолог и археолог.
 Вагнер, Иоганн Мартин фон (1777—1858) — немецкий скульптор и художник.